RICS steht für:
 Railway Interchange Coding System, System zur Identifizierung von im Eisenbahngeschäft tätigen Unternehmen
 Royal Institution of Chartered Surveyors, britischer Berufsverband von Immobilienfachleuten und Immobiliensachverständigen

Abkürzung